ISEI steht für:
 Institute for Science, Ethics and Innovation, britisches Forschungsinstitut der University of Manchester, ehemals geleitet von John E. Sulston
 International Society on Early Intervention, internationales Netzwerk auf dem Gebiet der Frühintervention
 International Socio-Economic Index of Occupational Status, sozialwissenschaftliche Kennzahl

Abkürzung